Bandyligan 2013/2014 var Finlands högstadivision i bandy säsongen 2013/2014. Finalen vanns av Oulun Luistinseura.

Sluttabell

2013 i Finland
2014 i Finland
Bandysäsongen 2013/2014
2013/2014